Bay Bridge steht für:

 Bay Bridge (San Francisco-Oakland Bay Bridge) über die Bucht von San Francisco, Kalifornien
 Chesapeake Bay Bridge in Maryland
 Chesapeake Bay Bridge-Tunnel in Virginia
 Hangzhou Bay Bridge in China, siehe Hangzhou Wan Daqiao
 Yokohama Bay Bridge in Yokohama, Japan